Wicehrabiowie Chandos 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1954–1972: Oliver Lyttelton, 1. wicehrabia Chandos
 1972–1980: Anthony Alfred Lyttelton, 2. wicehrabia Chandos
 od 1980: Thomas Orlando Lyttelton, 3. wicehrabia Chandos

Najstarszy syn 3. wicehrabiego Chandos: Oliver Antony Lyttelton

Chandos